Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1976 года

Парусный спорт на XXI летних Олимпийских играх был представлен шестью дисциплинами. Из шести дисциплин две дисциплины являлись мужскими; после длительного перерыва с 1900 года в Олимпийских играх появились открытые классы, в которых могли участвовать женщины.

Соревнования по парусному спорту проводились на акватории озера Онтарио около города Кингстон, провинция Онтарио.

Только на эти Игры «Темпест» заменил класс «Звёздный».

Классы яхт

Медалисты

Мужчины

Открытые классы

Страны

Факты
 В классе "Темпест" экипаж из Великобритании Уоренн – Хант (Alan Warren — David Hunt) питал обоснованные надежды улучшить результат предыдущей олимпиады (серебро). Эти надежды не оправдались. 
Гонщиков это настолько расстроило, что после последней гонки, они подошли к катеру обеспечения, попросили канистру с бензином, облили им свой «Темпест» и подожгли его. Не дожидаясь, когда объятая пламенем яхта утонет в озере Онтарио, на этом же катере яхтсмены уехали на берег.

Примечания

Ссылки
 Парусный спорт на Олимпиаде 1976 на сайте олимпийской статистики

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Спортивные соревнования в Кингстоне (Онтарио)
Парусный спорт в Канаде